Eerste klasse Basketbal (dames) seizoen 1987-1988 - België
 Eerste klasse 1987-88 (basketbal België)
 Eerste klasse 1987-88 (voetbal België)
 Eerste klasse 1987-88 vrouwen (voetbal Frankrijk)